Abrepuño o Abrepuños hace referencia al nombre común, fundamentalmente en España, de las siguientes plantas:

Centaurea aspera
Centaurea calcitrapa
Centaurea melitensis (también en Argentina y Uruguay)
Centaurea ornata
Centaurea solstitialis (en Argentina y Uruguay)
Orlaya daucoides 
Ranunculus arvensis
Ranunculus muricatus
Silybum marianum - por lo común: cardo mariano, cardo lechero, cardo de María
Trifolium angustifolium